Tenisový turnaj ATP Open 13 se v sezóně 2012 konal ve dnech 20. – 26. února ve francouzském Marseille v hale Palais des Sports na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 512 750 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinále)
  Mardy Fish (2. kolo)
  Janko Tipsarević (semifinále)
  '''Juan Martín del Potro (vítěz)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Ivan Ljubičić (čtvrtfinále)
  Andreas Seppi (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do turnaje:
  Arnaud Clément
  Paul-Henri Mathieu
  Florent Serra

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Roberto Bautista-Agut
  Marco Chiudinelli
  David Goffin
  Albano Olivetti

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Mahesh Bhupathi/  Rohan Bopanna (semifinále)
  Paul Hanley /  Jamie Murray (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Igor Zelenay (čtvrtfinále)
  Alexander Peya /  Lukáš Rosol (1. kolo)''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2012
ATP World Tour 2012